Sebastian Heidinger ist der Name folgender Personen:

* Sebastian Heidinger (Regisseur) (* 1978), deutscher Regisseur 
 Sebastian Heidinger (Fußballspieler) (* 1986), deutscher Fußballspieler